Ковалёво-Сиженье — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав   городского поселения Идрица.

География 
Расположена на южной окраине посёлка Идрица.

История
До 1924 года земли поселения Ковалево-Сижение входили в состав Непоротовской волости Себежского уезда Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Идрицкой волости.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 259 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство .

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Себежского района